Slipstream kan syfta på:

 Slipstream – ett aerodynamiskt fenomen
 Slipstream (litterär genre) – litterär genre som spelar på gränsen mellan traditionell fiction och science fiction / fantasy
 Slipstream (1967) – en påbörjad film av Steven Spielberg 
 Slipstream (film, 2007) – science fiction-drama skrivet, regisserat och spelat av Anthony Hopkins
 Slipstram (2005) – science fiction film från 2005
 Slipstream (musikalbum) – musikalbum av Bonnie Raitt från 2012
 Cannondale–Drapac – professionellt cykel-stall som tidigare hette Slipstream-Chipotle och Garmin-Slipstream

Se även 
 Luftmotstånd
 Svallvåg, särskilt om kölvatten